Кристијано Маркес Гомес (; 3. јун 1977), познатији као Крис, бразилски је фудбалски тренер и бивши фудбалер који тренутно ради као тренер клуба ГОАЛ.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1977.
Бразилски фудбалери
Бразилски фудбалски тренери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Коринтијанса
Фудбалери Крузеира
Фудбалери Бајер Леверкузена
Фудбалери Олимпик Лиона
Фудбалери Галатасараја
Фудбалери Гремија
Фудбалери Васко да Гаме
Фудбалери на Светском првенству 2006.